РС может означать:

Техника 
 РС — радиолюбительский спутник
 РС-код — код Рида—Соломона
 РС — опытная моторвагонная секция, на которой впервые в СССР была применена система рекуперативно-реостатного торможения

Государства 
 РС — Республика Сербия
 РС — Республика Сербская (Босния и Герцеговина)

Субъекты Российской Федерации 
 РС -  Республика Саха (Якутия) (также встречается как "РС (Я)" )

Оружие 
 РС — реактивный снаряд:
 РС-1У (К-5) — советская управляемая ракета класса «воздух-воздух»
 РС-82 — неуправляемый авиационный реактивный снаряд
 РС-132 — реактивный снаряд для миномета БМ-13 («Катюша»).
 РС — ракета стратегическая (согласно договорам СНВ, также РСМ - ракета стратегическая морская):
 РС-12М (РТ-2ПМ «Тополь») — советский/российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения
 РС-18 (УР-100Н) — советская межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования
 РС-20 (Р-36М) — советский стратегический ракетный комплекс
 РС-22 (РТ-23 УТТХ «Молодец») — стратегические ракетные комплексы железнодорожного и шахтного базирования
 PC-24 «Ярс» — российская межконтинентальная баллистическая ракета.

Прочее 
 РС — рабочая сила
РС — рабочая станция
 РС — радиостанция
 РС — рассеянный склероз
 РС — Русское собрание

См. также 
 PC (латиница)
 RS
 PS